Эразм Финкс (; ), также известный как Эразм Франчиши — немецкий энциклопедист, литератор и автор христианских гимнов.

Биография 
Финкс родился в Любеке в семье юриста и получил высшее образование в Люнебурге и Штеттине. Он изучал право и впоследствии путешествовал по Италии, Франции и Нидерландам. С 1657 года он работал читателем в издательстве Энтера в Нюрнберге, где также опубликовал некоторые из своих книг. Он умер в Нюрнберге в 1694 году.

Финкс написал большое количество книг под разными псевдонимами (Der Erzählende, Freundlieb Ehrenreich von Kaufleben, Theophil Anti-Scepticus, Der Unpartheyische, Gottlieb Unverrucht, Theophilus Urbinus и Gottlieb Warmund), а также редактировал книгу Иоганна Вейхарда фон Вальвазора  «Слава герцогства Карниола».

Участвовал в издании первого в истории журнала Erbauliche Monaths Unterredungen. После смерти издавшего первые 6 номеров основателя журнала Иоганна Риста, подготовил и издал следующие 6 номеров.

Избранная библиография 
 Die geistl. Goldkammer der I. bußfertigen, II. gottverlangenden u. III. jesusverliebten Seelen, deren Geschmeide u. Juwelen durch wehklagende Reuebegierden, gläubige Wünsche u. inbrünstige Seufzer den Liebhabern der Himmelsschätze zuteil werden, 1664
 Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten: in drey Haupt-Theile unterschieden…, Nürnberg 1668
 Christl. Spazierbüchlein, 1668 (Pseudonym: Christian Minsicht)
 Die lustige Schaubühne allerhand Curiositäten in einer Sprachhaltung einiger guter Freunde vorgestellet I, 1669; II, 1671
 Erinnerung der Morgenröte oder geistl. Hahnengeschrei an die im Schatten des Todes vertieften Herzen in 63 Aufmunterungen der menschl. Seele z. Buße u. wahrer Bekehrung u. z. Glauben u. gläubigen Wandel, 1672
 Deren nach der ewigen u. beständigen Ruhe trachtenden seelenlabende Ruhestunden in den unruhigen Mühen u. Tränen dieser Welt, 3 Bde., 1676-80
 Der Wunder=reiche Überzug unserer Nider=Welt oder Erd=umgebende Lufft-Kreys Nürnberg 1680
 Lorbeerkranz der christl. Rittersleute, 1680
 Letzte Rechenschaften jeglicher Menschen, 1681
 Ehr- u. freudenreiches Wohl der Ewigkeit f. die Verächter der Eitelkeit, in 52 Betrachtungen erwogen, 1683
 Der hohe Traur-Saal oder Steigen und Fallen großer Herren. Fürstellend aus allen vier Welt-Theilen, unterschiedlicher hoher Standes-Staats und Glücks-Personen wunderbare und traurige Veränderungen, so in den nechsten anderthalb hundert Jahren … sich gefüget 1665 (Mit 3 Fortsetzungen, Gesamtausgabe Nürnberg: Endter 1669-81)
 Der Höllische Proteus, oder Tausendkünstige Versteller, vermittelst Erzehlung der vielfältigen Bild-Verwechslungen Erscheinender Gespenster, Werffender und poltrender Geister, gespenstischer Vorzeichen der Todes-Fälle, Wie auch Andrer abentheurlicher Händel, arglistiger Possen, und seltsamer Aufzüge dieses verdammten Schauspielers, und, Von theils Gelehrten, für den menschlichen Lebens-Geist irrig-angesehenen Betriegers, (nebenst vorberichtlichem Grund-Beweis der Gewissheit, daß es würcklich Gespenster gebe) 2. Aufl., Nürnberg: Endter 1695

Примечания

Ссылки 
 German biography of Erasmus Francisci
 Erasmus Francisci, Editor of Valvasor’s The Glory of the Duchy of Carniola
 Wikisource de: Erasmus Francisci
 Deutsche Biographie Erasmus Francisci

Родившиеся в 1627 году
Энциклопедисты Германии